La première saison de Nos années pension, série télévisée française créée par Cristina Arellano et Sylvie Coquart, a démarré en France, sur France 2, le samedi  et s'est terminée le samedi . Elle est composée de 26 épisodes.

Synopsis
La saison 1 (comme ce sera le cas lors des saisons suivantes) raconte l'histoire de Amel, Morgane, Rose, Milo et Sam : cinq adolescents entre 15 et 17 ans. Ils vont faire pour la première fois l'expérience de l'internat. Première année à Saint-Exupéry. 
Ils vont devoir apprendre à tout partager : leur chambre, leurs études, leurs amis, leurs secrets... Ils vont également devoir se confronter aux règles, parfois très strictes, de l'internat. Grâce à l'amitié et à la solidarité qui les unit, malgré leurs différences, ils se souviendront de cette année loin de leur famille où ils vont ensemble faire une expérience unique et merveilleuse : la découverte de la musique en créant un groupe.

Production

Distribution

Acteurs principaux

Acteurs secondaires

Diffusions

Épisodes

1

Références

Saison de Nos années pension